Антонио́ли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Антониоли, Жан-Франсуа (род. 1959) — швейцарский пианист и дирижёр
 Антониоли, Херман (род. 1910) — уругвайский футболист
 Антониоли, Франческо (род. 1969) — итальянский футболист